Adolfina Geertruida Marie Julie Henriëtte 'Dolly' Bouwmeester (Den Haag, 19 april 1913 – Leiden, 8 november 1986) was een Nederlandse actrice.

Levensloop 
Bouwmeester was de dochter van violist Louis Bouwmeester (1882-1931) en pianiste Julie Marie Arpeau (1880-1952). Ze was de tweelingzus van Loutje Bouwmeester en de jongere zus van Lily Bouwmeester. Haar oudere zus werd een bekend actrice in het theater en in 1927 besloot de tiener Dolly in haar voetsporen te treden. Ze debuteerde op veertienjarige leeftijd bij het Rotterdams-Hofstad Toneel in het blijspel Het premielot, waarin ze een jongensrol speelde. De volgende jaren was zij verbonden aan het Nederlands-Indisch Toneel, waarin ze voor Cor Ruys werkte en vooral in blijspelen optrad. Ze sloot zich bij het toneelgezelschap van Cor van der Lugt Melsert aan en werd door Adolphe Engers gevraagd om een rol te spelen in een experimentele geluidsfilm, genaamd Finale. Er was echter een groot gebrek aan geld en de opnames leden daar dusdanig onder, dat de film uiteindelijk niet kon worden afgemaakt.

Bouwmeester maakte desondanks nog hetzelfde jaar haar filmdebuut. Ze speelde de hoofdrol in een andere experimentele geluidsfilm, De Sensatie der Toekomst (1931). Ze sloot zich in september 1931 bij het toneelgezelschap van Louis Davids aan en speelde naast hem en Corry Vonk in het toneelstuk In 't witte paard. Ze speelde in 1935 de titelrol in de film Fientje Peters, poste restante, maar het werd geen succes. Ze trouwde nog hetzelfde jaar met John Jackson, nam zijn achternaam aan en emigreerde naar Londen. Ze gaf hiervoor tevens haar loopbaan in het theater bij Eduard Verkade op. Ze bleef tot Jacksons overlijden in Londen wonen en speelde in Engeland nog een bijrol in de B-film The Jack of Diamonds (1949). Ze keerde daarna naar Nederland terug en overleed in 1986 op 73-jarige leeftijd in Leiden.

Filmografie 

|-

|-
|align="center"| 1931 || De Sensatie der Toekomst || -
|-
|align="center"| 1935 || Fientje Peters, poste restante || Fientje Peters
|-
|align="center"| 1949 || The Jack of Diamonds || Giselle
|}

Familiestamboom

Websites 
 Theaterencyclopedie door de Universiteit van Amsterdam. Dolly Bouwmeester
 

Nederlands filmacteur
Nederlands toneelacteur